Bioöl bezeichnet:
 im ökologischen Landbau erzeugtes Pflanzenöl
 Biopyrolyseöl, eine dunkelbraune Flüssigkeit, die die durch Pyrolyse von Biomasse gewonnen wird.
 biogener Kraftstoff für Dieselmotoren, auch HVO (Hydrogenetic Vegetable Oil) oder HPO (Hydrogenetic Plant Oil) genannt, siehe Palmöl.
 flüssige biogene Schmierstoffe 
 andere aus nicht fossiler Biomasse produzierte Öle